

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Stary Jawor – część miasta Jawor
 Stary Jawor – wieś w woj.e świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów